„Na Przełaj”, „Na przełaj” – tygodnik harcerski
 Na przełaj – film telewizyjny w reż. Janusza Łęskiego